Wilcza je název více míst v Polsku:

 Wilcza (Dolnoslezské vojvodství) – vesnice v Dolnoslezském vojvodství, část gminy Kladsko
 Wilcza (Slezské vojvodství) – vesnice v Slezském vojvodství, část gminy Pilchowice
 Wilcza (Velkopolské vojvodství)– vesnice v Velkopolském vojvodství, část gminy Kotlin